Бутонига може бити:
 Бутонига (Пазин) насењено место у саставу Града Пазина, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Бутонига (језеро), језеро у средшшњој Истри, Република Хрватска
 Бутонига (река), река, притока реке Мирне у Истри